Cette page recense les différentes significations (codes, sigles, abréviations, etc.) résultant du rapprochement des lettres W, P et R.

L'abréviation WPR peut faire référence à:

 Wegpolitie Police de la Route: la police des autoroutes et routes nationales principales belges, l'une des branches de la Police fédérale.